Karjala – fińska nazwa rosyjskiej Republiki Karelii
 „Karjala” – fińska kanonierka typu Wodoriez z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej